Luis Pérez peut désigner :
 Luis Pérez Aguirre (1941-2001), écrivain et prêtre jésuite uruguayen ;
 Luis Pérez Rodríguez (1974-), cycliste espagnol ;
 Luis Pérez Garcia (1966-), cycliste espagnol ;
 Luis Pérez Romero (1980-), cycliste espagnol ;
 Luis Alberto Pérez-Rionda (1969-), athlète cubain ;
 Luis Ernesto Pérez Gómez (1981-), footballeur mexicain ;
 Luis Pérez (1908-1963), footballeur mexicain ;
 Luis Pérez (1985-), joueur dominicain de baseball ;
 Luis Pérez-Sala (1959-), pilote de Formule 1 ;
 Lluís Guarner Pérez i Musoles (1902-1986), poète, écrivain, critique littéraire, éditeur et académicien espagnol.